Fritz Klocke ist der Name folgender Personen:

* Fritz Klocke (Heimatforscher) (1898–1978), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Fritz Klocke (Ingenieur) (* 1950), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer